VDT steht für:

 Verband Deutscher Tonmeister, ein Berufsverband der Tonschaffenden
 Verband Deutscher Techniker, ein ehemaliger christlich-gewerkschaftlicher Berufsverband
 Verband der Deutschen Tapetenindustrie
 Verband Deutscher Rassetaubenzüchter
 Verband Deutscher Tennislehrer, siehe Deutsche Tennisgeschichte
 Verband Deutscher Tierheilpraktiker
 Verband Deutscher Treasurer
 Verband Dienstleistender Thanatologen
 Video Display Terminal

VdT steht für:
 Verein der Techniker

vdt. steht für:
 lat. vidit, dt. hat gesehen, d. h. der Unterzeichner bestätigt die Übereinstimmung der Abschrift mit dem Original einer Urkunde

VDT